Mizael Cruvinel Borges, ocupou o cargo de prefeito de Uberaba, entre 5 de janeiro de 1947 a 1º de maio do mesmo ano. Foi escolhido pela câmara de vereadores.

Prefeitos de Uberaba